Torrellas steht für:

 Torrellas (Saragossa), eine Gemeinde in der Spanischen Provinz Saragossa

Torrellas ist der Familienname folgender Personen:

 Maryanne Torrellas (* 1958), US-amerikanische Geherin